Solo — многозначный термин.

 Solo — дебетовая карта в Великобритании.
 Solo 2.0 — дебютный полноформатный студийный альбом итальянского автора-исполнителя Марко Менгони.
 Solo — роман Уильяма Бойда о Джеймсе Бонде.
 Solo — сборник певца и музыканта Фредди Меркьюри.
 Solo — песня группы Clean Bandit, записанная при участии Деми Ловато.
 Solo — песня Алсу, с которой она выступила на «Евровидении-2000».
 Solo — песня Деми Ловато с её альбома Here We Go Again.
 Алексей «Solo» Березин (1990) — российский киберспортсмен.
 Solo — песня украинской певицы Джамалы, которая была записана в 2019 году на студии Istok Studio в Киеве.

См. также